Der Begriff Prater wird auf das lateinische Wort für Wiese pratum zurückgeführt.
Er bezeichnet unter anderem folgende geographische Objekte:

Orte:
 Prater (St. Pölten), Ortslage der Stadt St. Pölten, Niederösterreich
 Prater (Kentucky), Vereinigte Staaten
 Prater (Missouri), Vereinigte Staaten
 Prater (Virginia), Vereinigte Staaten

Baulichkeiten und Gelände:
 Prater (Berlin), Berliner Biergarten
 Prater (Bochum), Großraumdiskothek in Bochum
 Prater (Essen), ehemaliger Vergnügungspark (1926 bis 1930) in Essen-Rüttenscheid
 Praterinsel, Isarinsel in München
 Wiener Prater, Areal im Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt
 Wurstelprater, Vergnügungspark und Teil des Wiener Praters
 Böhmischer Prater, Vergnügungspark am Rande Wiens

Prater ist der Name folgender Personen:
 Andreas Prater (1945–2022), deutscher Kunsthistoriker
 Donald A. Prater (1918–2001), englischer Literaturwissenschaftler, Diplomat und Schriftsteller
 Jeff Prater (1965/1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Matt Prater (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Siegfriede Prater (1914–2011), auch Prater-Dempe, deutsche Leichtathletin und Lehrerin 

Prater, Weiteres:
 Prater (1924), Stummfilmmelodram aus dem Jahre 1924 von Peter Paul Felner 
 Prater (2007), Dokumentarfilm aus dem Jahre 2007 von Ulrike Ottinger

Siehe auch:
 Prather
 Prader
 Brater